Иван Стефанов Чеков е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Иван Чеков е роден в село Горно Върбени (Екши Су), тогава в Османската империя през 1878 г. Произхожда от видната фамилия Чекови. Братовчед е на Михаил Чеков и Методий Чеков. Брат му Илия също е деец на ВМОРО и загива в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година. В 1894 година завършва с деветия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Чеков влиза във ВМОРО и става един от лидерите на екшисуйския революционен комитет. Учителства в българското училище в Костур и в Емборе 6 години. Докато е в Емборе е наклеветен от костурския владика и е хвърлен в затвора. Баща му успява да го измъкне, докато другарят му затворен с него е отровен от гърците.

Емигрира в Свободна България и работи като чиновник в Банката за земеделски кредит. След това е счетоводител в Бакалската потребителска кооперация.

Баща му Стефан и майка му Димана са интернирани на остров Милос, където и двамата умират на 16 март 1916 г.

Кирил Христов Совичанов пише в некролога си за Иван Чеков:

Вижте също 
 Кузман Чеков

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Български счетоводители
Родени в Горно Върбени
Учители в Костурското българско училище
Починали в София
Девети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Погребани в Централните софийски гробища
Дейци на Македонските братства
Чекови